Antoon Wittevrongel, Belgisch syndicalist en politicus
 Roger Wittevrongel, Belgisch schilder, tekenaar en graficus

Nederlandse of Vlaamse achternaam